Hsu se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Lian Wang Hsu
 Ping Sheng Hsu
 Ting Zhi Hsu
 Yu-Feng Hsu